Округ Флойд () располагается в США, штате Виргиния. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 15 279 человек. Получил своё наименование в честь американского политикa Джона Флойда.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 989 км², из которых 987 км² суша и 2 км² или 0,2% это водоемы. В окружном центре Флойд средняя температура июля составляет  20,8 °С со средним максимумом 27,2 °С, средняя температура января — −1,1 °С со средним минимумом −7 °С.

Соседние округа 

 Франклин (Виргиния) — восток
 Патрик (Виргиния) — юго-восток
 Кэрролл (Виргиния) — юго-запад
 Пуласки (Виргиния) — северо-запад
 Монтгомери (Виргиния) — северо-запад
 Роанок (Виргиния) — север

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 13 874 жителей в составе 5 791 домашних хозяйств и 4 157 семей. Плотность населения составляет 14 человек на км². На территории округа насчитывается 6 763 жилых строений, при плотности застройки 7 строений на км². Расовый состав населения: белые - 96,71%, афроамериканцы - 2,00%, коренные американцы (индейцы) - 0,09%, азиаты - 0,09%, гавайцы - 0,01%, представители других рас - 0,36%, представители двух или более рас - 0,74%. Испаноязычные составляли 1,35% населения.

В составе 29,10 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 59,90 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,10 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,70 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,80 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,39 человека, и средний размер семьи 2,83 человека.

Возрастной состав округа: 22,20 % моложе 18 лет, 6,90 % от 18 до 24, 27,60 % от 25 до 44, 27,40 % от 45 до 64 и 15,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,50 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 96,70 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 31 585 USD, на семью — 38 128 USD. Среднестатистический заработок мужчины составлял 30 886 USD против 20 466 USD для женщины. Доход на душу населения был 16 345 USD. Около 8,50% семей и 11,70% общего населения находились ниже черты бедности, в том числе - 12,70% молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 15,30% тех кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
Округ Флойд, штат Виргиния онлайн
Торговая палата округа Флойд, штат Виргиния
Округ Флойд, штат Виргиния
The Floyd Country Store
Floyd Tourism Directory
Floyd Fest
The Floyd Blog
Chantilly Festival Farm 

Округа Виргинии